BKF peut faire référence à :
 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (en français, École supérieure de communication et de commerce de Budapest), une école supérieure hongroise ;
  ;
 chaise BKF ou  chaise papillon, une chaise dessinée par  Antonio Bonet, Juan Kurchan et Jorge Ferrari Hardoy, en 1938 ;
 .bkf, l'extension de nom de fichier des fichiers de sauvegarde de l'outil ntbackup.